Рудни́цька— українське прізвище. Жіноча форма від Рудницький.

Відомі носії 
 Рудницька Аліна Сергіївна — російський режисер.
 Рудницька Анжеліка Миколаївна — співачка, телеведуча, художниця, науковець, громадський діяч.
 Рудницька Вікторія (сценічний псевдонім — Вітальді) (бл. 1840 — після 1900) — українська оперна співачка (сопрано) і педагог.
 Рудницька Марія Леонідівна (1916—1983) — радянська художниця, живописець і педагог, член Ленінградської організації Спілки художників РРФСР.
 Рудницька Марина Дмитрівна (1911—1997) — культурна діячка, український літературознавець, критик.
 Рудницька Мілена Іванівна (1892—1976) — українська громадсько-політична діячка, журналістка, письменниця. Голова центральної управи Союзу Українок.
 Рудницька Оксана Петрівна (1946—2002) — професор, завідувач кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах Українського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
 Рудницька Ольга Федорівна — народна артистка УРСР.

Див. також 

 Рудницький
 Рудницька сільська рада
 Рудницька селищна рада